Хацег (, , ) — город в Румынии в составе жудеца Хунедоара.

История 
Впервые упоминается в 1276 году. В 1366 году получил статус города.

Долгое время был центром расквартирования 2-й роты 1-го Валашского пограничного пехотного полка, прикрывавшего в этих местах границу Австрийской империи (позднее — Австро-Венгрии), в котором служили в основном румыны.

Примечания 

Города Румынии
Хунедоара (жудец)